[[Fitxer:Teliospores 0433.jpg|miniatura|Micrografia de dues teliòspores de telia de Gymnosporangium clavariforme]]
Telia (en singular Telium'') són estructures produïdes pels fongs de rovell (uredinals) com a part del seu cicle reproductiu.
Típicament són de color groc o taronja i quan s'assequen són marrons o negres i són exclusivament un mecanisme per alliberar teliòspores mitjançant el vent o l'aigua per infectar un hoste alternat en el seu cicle de vida de rovell.

Referències 

Micologia